Duren kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Duren, Banjarnegara, by, 
 Duren, Wonogiri, by, 
 Duren, Sumowono, by, 
 Duren, Bandungan, by, 
 Duren, Karawang, by, 
 Duren, Temanggung, by, 
 Duren, Probolinggo, by, 
 Duren, Nganjuk, by, 
 Duren, Madiun, by, 
 Duren, Blitar, by, 
 Duren, Tengaran, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar